La Transcriptómica es el estudio del conjunto de ARN (ARNr, ARNt, ARNm, ARNi, miARN) que existe en una célula, tejido u órgano.

Véase también 
Transcriptoma
ARN
Ómica
Genómica
Bioinformática

Genética
Genómica
Biotecnología
Bioinformática